Tauraco ruspolii é uma espécie de ave da família Musophagidae.

É endémica da Etiópia.

Os seus habitats naturais são: florestas secas tropicais ou subtropicais .

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Tauraco
Aves da Etiópia
Aves descritas em 1896